Посёлок совхоза «Смена» — посёлок в Захаровском районе Рязанской области, административный центр Сменовского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 11 км на юг от районного центра села Захарово.

История 
Образован перед Великой Отечественной войной как свиноводческий совхоз «Пионер» Гладко-Высельского сельсовета Захаровского района, позднее — совхоз «Смена».  

С 2005 года посёлок является административным центром Сменовского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются Сменовсий филиал МОУ Захаровская СОШ № 1, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Захаровского района